Кинески зид се може односити на:

Кинески зид, највећу грађевину на свету
Кинески зид (филм), ТВ филм из 1967.
Кинески зид (музичка група), музичка група